Симеон Василев може да се отнася за:

 Симеон Василев (журналист)
 Симеон Василев (активист)